308-е бомбардировочное крыло () — подразделение Военно-воздушных сил США, участвовавшее во Второй мировой войне. Существовало с 1944 по 1948 годы, последним местом службы крыла являлась Нагоя (там же оно было расформировано 30 июня 1948). Во Второй мировой войне с февраля 1944 по август 1945 годы 308-е крыло находилось в подчинении 5-й воздушной армии, участвуя в различных операциях с группами и эскадрильями. За действия на островах Лейте и Лусон отмечено Благодарностью президента Филиппинской республики за службу на Филиппинах с 22 октября 1944 по 16 июня 1945. С 1945 по 1947 годы 308-е крыло входило в состав оккупационных сил, но при этом де-факто не существовало после роспуска всего личного состава.

История

Подготовка 
Командующий Дальневосточной воздушной армией генерал Джордж Кенни предложил в конце 1942 года создать воздушную армию из личного состава некоторых подразделений и разместить её на более оснащённой авиабазе. Предназначением новой армии должно было участие в конкретных операциях без выполнения каких-либо административных обязанностей, а после завершения операции — роспуск личного состава обратно по предыдущим подразделениям. Условное название этой армии было «Воздушная оперативная армия» (). В Дободуре было сформировано временное подразделение под условным наименованием «Бунская оперативная армия» (позднее 1-я воздушная оперативная армия), личный состав которого набирался из продвинутого эшелона 5-й воздушной армии (). Оперативная армия занималась обороной позиций в Дободуре с воздуха и с моря, совершала налёты на японские позиции в Рабауле и сбрасывала припасы союзным войскам в Лаэ и .

Новая Гвинея 
1 февраля 1944 временная Воздушная оперативная группа стала 308-м бомбардировочным крылом. Первые аэродромы для крыла были созданы в Саидоре, на  и в Финшхафене. Продвинутый эшелон прибыл в Финшхафен и занялся оказанием поддержки 1-й кавалерийской дивизии во время её высадки в Момоте: он прикрывал части с воздуха, оказывал поддержку авиации и наносил ограниченные удары с воздуха. На следующий день после того, как пехота начала возводить базу на островах  для расширения радиуса действия авиации, туда перелетел Продвинутый эшелон. Защита острова казалась достаточной, поэтому с 20 мая пехотные части стали эвакуироваться с островов, однако на следующий день японцы ворвались в лагерь. Личный состав оставшейся 303-й аэродромной эскадрильи сумел защитить лагерь. После создания взлётной полосы на аэродроме личный состав продолжил оборону лагеря, неся потери убитыми и ранеными.

308-е бомбардировочное крыло затем перелетело на остров Биак, чтобы подготовить аэродромы для будущего наступления на остров Моротай, однако последующее японское сопротивление привело к задержке сроков наступления, поэтому в качестве базы началась подготовка острова Ови. 22 июля авианалёт бомбардировщиков B-24 Liberator подавил последний очаг сопротивления на Ови, а последующая контратака японцев на остров была отбита усилиями крыла бомбардировщиков B-25 Mitchell, которое потопило три корабля, повредило ещё два и заставило японцев отступить. Крыло истребителей занималось тем временем прикрытием с воздуха высадки на остров Нумфор.

Многочисленные авианалёты американцев привели к выходу из строя множества японских аэродромов, а крыло бомбардировщиков B-25 Mitchell впервые нанесло удар по японским позициям на Филиппинах с момента оставления их американцами в мае 1942 года. В ходе вылетов с островов Ови и Биак истребители одержали 28 побед над японцами в воздухе и ещё уничтожили 55 самолётов на земле. Также были потоплены 30 грузовых кораблей, 91 малый корабль, ещё более 200 были повреждены.

Филиппинские острова 

До сентября 1944 года 308-е крыло не участвовало в операциях, начав совершать налёты с острова Холландия. 22 октября 1944 самолёты крыла приземлились на аэродроме города Таклобан на Филиппинах, и уже через два дня аэродром стал взлётной площадкой для самолётов ВМС США, которые участвовали в сражении в заливе Лейте (американские авианосцы были атакованы и не могли принимать самолёты). На взлётно-посадочную полосу самолёты садились в среднем каждые две минуты, и были нередки столкновения по причине невысокого качества полосы. Японские штурмовики готовы были вытеснить американцев, но 59 самолётов ВМС США к моменту прибытия штурмовиков уже вступили в бой. 27 октября аэродром был готов принять группу истребителей P-38 Lightning из 49-й истребительной группы, и эти истребители, изначально занимавшиеся обороной пляжа острова Лейте, вынудили японцев проводить налёты только по ночам. Во время боёв за Лейте крыло бомбардировщиков потопило один крейсер, восемь эсминцев и два эсминца сопровождения. 375 вражеских самолётов были уничтожены, и превосходство в воздухе было завоёвано уже к концу декабря стараниями крыла.

В январе 1945 года крыло перебазировалось в , а штаб-квартира — в . 308-е крыло помогало I корпусу и партизанским силам, которые были сконцентрированы преимущество на севере Лусона. Крыло совершило несколько сотен вылетов для поддержки с воздуха около Багио. Японские силы ПВО были сокращены в связи с тем, что авиация союзников перешла от сопровождения бомбардировщиков к непосредственной штурмовке позиций противника. 308-е крыло начало налёты на Тайвань, атакуя заводы по производству топлива и взрывчатых веществ: бомбардировки Гонконга и Кантона должны были отрезать японские части от внешнего мира. В конце июня крыло прибыло на остров Окинава, где служило в качестве продвинутого эшелона для 5-й воздушной армии и Тихоокеанской воздушной армии, приняв на себя контроль над всеми воздушными подразделениями на острове вплоть до конца июля — начала августа, когда сюда перебазировалась штаб-квартира

Оккупация 
В конце 1945 года 308-е крыло бомбардировщиков перелетело в Корею, войдя в состав местных сил оккупаций. В 1947 году оно де-юре было переведено в Японию, но без личного состава и снабжения. Только 30 июня 1948 крыло было расформировано окончательно.

Наименования 
 Образовано как 308-е крыло тяжёлых бомбардировщиков 20 января 1944.
 Вступило в строй 1 февраля 1944
 Переименовано в 308-е крыло лёгких бомбардировщиков в марте 1946.
 Расформировано 30 июня 1948

Подчинение 
 5-я воздушная армия (1 февраля 1944 — 31 августа 1945)
 Дальневосточная воздушная армия (1 сентября 1945 — 30 июня 1948)

Аэродромы 

 , Новая Гвинея, 1 февраля 1944
 , Шоутенские острова, Голландская Ост-Индия, 2 июля 1944
 Холландия, Джакарта, Голландская Ост-Индия, 10 августа 1944
 , Лейте, Филиппины, 22 октября 1944
 , Лусон, Филиппины, 11 января 1945

 , Окинава, Япония, 16 июня 1945
 Сеул, Корея, 22 сентября 1945
 Кимпхо, Корея, 7 января 1946
 Нагоя, Япония, март 1947 – 30 июня 1948

Компоненты

Группы 
 : 26 января — 18 мая 1945
 : 5 июня — 11 июля 1944; 26 сентября — 8 декабря 1944
 : 1 февраля 1946 — 22 марта 1947 (по гражданским делам: 1 февраля — 24 марта 1944; 23 сентября 1945 — 31 января 1946)
 Группы, состоявшие в крыле с 1 февраля 1944 по 1 сентября 1945 на временной основе:

Оперативные эскадрильи 
 : 22 октября 1945 — 14 апреля 1946
 : 21 ноября 1945 — 20 февраля 1946 (прикреплена с 22 октября по 21 ноября 1945)
 160-я эскадрилья связи: 25 марта — 20 мая 1946 (по гражданским делам: 22 сентября 1945 — 25 марта 1946)
 : 1 февраля — 15 мая 1944; 9 — 30 июля 1945 (по гражданским делам)
 : 16 января — февраль 1945 (прикреплена)

Подразделения флота и морской пехоты на Окинаве 

 MAG 24
 MAG 32
 VMF-115
 VMF-211

 VMF-218
 VMF-313
 VMF(N)-541
 VB-117

Награды

Примечания

Литература 
 
  
  

Вооружённые силы США во Второй мировой войне
Авиационные формирования США
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1948 году